(1870–1956), un politicien canadien ;
 Andrew Foster (1925–1987), un missionnaire américain qui a été éducateur pour les sourds en Afrique ;
 Andrew Foster (né en 1972), un joueur de tennis britannique ;
  (né en 1985), un joueur australien de football australien dans l'équipe de Freemantle ;
  (Andrew Foster, 1879–1930), un joueur de baseball américain, manager et directeur ;
 Sir , un fonctionnaire britannique.

Voir aussi 

 , un écrivain américain ;
 , un chanteur classique britannique.